Ilbesheim (Donnersbergkreis), een plaats in het Duitse district Donnersbergkreis, Rijnland-Palts
Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, een plaats in het Duitse district Südliche Weinstraße, Rijnland-Palts